Jan Mroczek (1917–1994) – polski prawnik i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL V i VI kadencji z ramienia PZPR.
 Jan Mroczek (zm. 2021) – polski technolog żywności i żywienia, prof. dr hab.

Przypisy